Gesang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gesang (ort i Indonesien), Sulawesi Utara, 
 Desa Gesang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar